Ивано́в, в отдельных случаях Ива́нов — распространённая русская и болгарская фамилия (женская форма — ), в списках общерусских фамилий Унбегауна и Журавлёва занимает первое место, в списке Балановской — второе место.

Входит в экземплификативную формулу «Иванов, Петров, Сидоров».

Также название нескольких произведений искусства и топоним.

Носители фамилии:

 Ивановы — русские дворянские роды.

Иванов

A 
 Иванов, Авксентий Степанович (1842—1923) — генерал-майор русской императорской армии, владелец имения Солы Сморгонского района.
 Иванов, Автоном Иванович (?—1709) — думный дьяк поместного приказа конца XVII и начала XVIII веков.
 Иванов, Азарий Иванович (1895—1956) — советский педагог, композитор.
 
 
 Иванов, Алкивиад Исидорович (1941—2005) — советский и российский спортсмен и учёный-медик.
 Иванов, Алмаз (ум. 1669) — русский предприниматель, дьяк, дипломат XVII века.
 
 Иванов, Амос (?—1919) — священник храма села Вахрушевское Канского уезда Енисейской губернии, причислен к лику святых как священномученик.
 
 
 
 
 Иванов, Ардалион Васильевич (1805 — после 1875) — российский филолог и драматург.
 
 Иванов, Артемий Васильевич (1906—1992) — российский зоолог-эволюционист, доктор наук.
 
 Иванов, Афанасий Иванович — русский военный, полковник, георгиевский кавалер.

Б 
 Иванов, Благой (род. 1986) — болгарский самбист, боец ММА.
 
 Иванов, Братислав (род. 1945) — болгарский японист, переводчик.

В 
 
 
 
 

 Иванов, Вениамин Михайлович (1923—1971) — марийский советский писатель, переводчик, журналист, председатель Союза писателей Марийской АССР.
 
 Иванов, Вилен Николаевич (род. 1934) — российский социолог, член-корреспондент РАН.
 
 Иванов, Влад (род. 1969) — румынский актёр.
 
 
 
 Иванов, Вылчо (1880—1925) — болгарский революционер, член ЦК Болгарской коммунистической партии.

Г 
 
 
 Иванов, Георге (род. 1960) — македонский политик.
 
 Иванов, Герасим Петрович (1918—2012) — заслуженный протоиерей, почётный настоятель храма Архистратига Михаила на проспекте Вернадского, известный церковный живописец.

Д 
 Иванов, Даниил Валерьевич (род. 1986) — российский мотогонщик, чемпион мира по мотогонкам на льду в командном зачёте.
 Иванов, Даниэль (псевд. Аоияма Косукэ; род. 1986) — профессиональный борец сумо (рикиси) из Болгарии.
 
 
 Иванов, Димитрие (1944—1998) — румынский гребец-байдарочник.

Е 
 
 Иванов, Евдоким Арсентьевич (1909—1990) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

З 
 Иванов, Зиновий Иванович (1863—1942) — российский и советский архитектор.
 Иванов, Зурико Амиранович (1955—1999) — Герой Российской Федерации.

И 
 Иванов, Ивайло (род. 1994) — болгарский спортсмен, дзюдоист.
 
 Иванов, Иво Михов (в монашестве Иоанн; род. 1969) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Варненский и Великопреславский.
 Иванов, Игнатий Кириллович (1859—1886) — русский революционер, народник, террорист.
 
 Иванов, Илле — чувашский публицист, обвинённый в 2012 году в экстремизме.
 
 Иванов, Иннокентий Владимирович (род. 1972) — российский журналист и телеведущий, сценарист, режиссёр.
 Иванов, Иона Иванович (1900—?) — заместитель министра внутренних дел РСФСР, комиссар милиции 2-го ранга (1947).
 Иванов, Иосиф (род. 1986) — бельгийский скрипач.

К 
 
 
 Иванов, Ксенофонт Андреев (1898—1967) — болгарский патолог, учёный по ветеринарии и член Болгарской АН.
 Иванов, Курбат Афанасьевич (?—1666) — русский казак, первооткрыватель Байкала.

Л 
 Иванов, Ларион Иванович (ум. 1682) — думный дьяк, глава Посольского (1676—1682) и других приказов.
 
 
 Иванов, Любен Дилов (известен как Любен Дилов; 1927—2008) — болгарский писатель-фантаст.
 Иванов, Любомир Лалов (род. 1952) — болгарский математик, географ, лингвист и политик.

М 
 Иванов, Майк (род. 1947) — американский футболист, вратарь.
 
 Иванов, Мартин (род. 1988) — болгарский дзюдоист и самбист.
 
 Иванов, Мирослав (1929—1999) — чешский писатель, публицист и журналист.
 
 Иванов, Михаил Петрович (1913—1995) — марийский советский журналист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР. Главный редактор республиканской газеты Марийской АССР «Марий коммуна».
 Иванов, Мстислав Борисович (1924—2014) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Н 
 Иванов, Назарий Андреевич (1816—1883) — российский горный инженер.
 Иванов, Начо (1904—1944) — болгарский деятель рабочего движения, партизан времён Второй мировой войны.
 Иванов, Нестор — псковский колокольных дел мастер XVI века.

О 
 
 Иванов, Олег Андриянович (1938—2018) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой магнетизма УрГУ.
 Иванов, Олег Борисович (род. 1972) – российский общественный и политический деятель,  политолог, конфликтолог, публицист.

П 
 
 Иванов, Перекоп Гаврилович (1924—1973) — советский украинский бандурист.
 Иванов, Петър Попстефанов (1845—1918) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Софийский.
 
 Иванов, Порфирий Корнеевич (1898—1983) — советский натуропат, «учитель здоровья».
 Посник Иванов — русский землепроходец XVII века, енисейский казак, основатель Вилюйска, Верхоянска и Зашиверска, открыватель Индигирки и народа юкагиров.

Р 
 Иванов, Рихард (род. 1994) — латвийский футболист.
 
 
 Иванов, Руслан (род. 1973) — молдавский шоссейный велогонщик.

С 
 Иванов, Святослав Нестерович (1911—2003) — советский и российский геолог.
 
 Иванов, Серафим Иванович (1932—2019) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Иванов, Синесий (1689—1787) — схиархимандрит иркутского Вознесенского монастыря, преподобный Русской церкви.
 Иванов, Соломон Матвеевич (1912—1964) — советский и бурятский политик.
 Иванов, Спиридон Алексеевич (род. 1928) — советский и российский учёный.
 
 
 Иванов, Стилиян (род. 1968) — болгарский режиссёр, продюсер и сценарист.

Т 
 Иванов, Тимофей Иванович (1729—1803) — медальер Санкт-Петербургского монетного двора.
 Иванов, Тимур Вадимович (род. 1975) — заместитель Министра обороны Российской Федерации с мая 2016 года.
 Иванов, Трифон (1965—2016) — болгарский футболист.

Ф 
 
 
 Иванов, Фирс — участник Крестьянской войны 1773—1775.
 Иванов, Фома (?—1714) — русский кальвинист.

Х 
 Иванов, Хараламбие (1941—2004) — румынский гребец-байдарочник.
 Иванов, Хасан Талибович (1918—1972) — Герой Советского Союза.

Э 
 Иванов, Эдвин Николаевич (род. 1970) — российский легкоатлет, спринтер.
 
 
 Иванов, Энсай Макарович (1933—2003) — марийский советский музеевед, краевед, журналист, педагог, общественный деятель, член Союза журналистов СССР.

Ю

Я 
 
 Иванов, Янис Андреевич (1906—1983) — латышский композитор.

Составные фамилии 
 Иванов-Ардашев, Владимир Васильевич (1951—2021) — российский журналист и писатель.
 Иванов-Ахметов, Владимир Михайлович (род. 1953) — российский и украинский советский художник и график.
 Иванов-Барков, Евгений Алексеевич (1892—1965) — советский кинорежиссёр и киносценарист, лауреат двух Сталинских премий второй степени.
 Иванов-Батрак, Михаил Максимович (1905—1974) —  марийский советский поэт, переводчик, педагог, член Союза писателей СССР. 
 Иванов-Борецкий, Михаил Владимирович (1874—1936) — российский музыковед, композитор.
 Иванов-Вано, Иван Петрович (1900—1987) — советский режиссёр, художник, сценарист.
 Иванов-Галицин, Александр Григорьевич (род. 1947) — российский дипломат.
 Иванов-Голубой, Антон Иванович (1818—1863) — русский художник-пейзажист.
 Иванов-Классик, Алексей Фёдорович (1841—1894) — русский поэт и писатель.
 Иванов-Козельский, Митрофан Трофимович (1850—1898) — русский актёр.
 Иванов-Крамской, Александр Михайлович (1912―1973) ― русский гитарист.
 Иванов-Мумжиев, Пётр Михайлович (1874—1927) — русский военный деятель, генерал-майор, участник русско-японской войны, первой мировой войны, участник Белого движения.
 Иванов-Омский, Владимир Иванович (1932—2022) — советский и российский физик, лауреат Госпремии СССР.
 Иванов-Паймен, Влас Захарович (1907—1973) — чувашский советский писатель, журналист, редактор, переводчик.
 
 Иванов-Разумник, Разумник Васильевич (Иванов; 1878—1946) — русский и советский литературовед.
 Иванов-Ринов, Павел Павлович (1869—?) — генерал-лейтенант, деятель Белого движения, атаман Сибирского казачьего войска.
 Иванов-Сакачёв, Иван Степанович (1926—1985) — русский советский живописец, член Ленинградского Союза художников.
 Иванов-Слепой, Дмитрий Данилович (ум. 1543) — окольничий на службе у московских князей Ивана III, Василия III и малолетнего царя Ивана IV Грозного.
 Иванов-Смоленский, Алексей Владимирович (1922—2009) — советский и российский учёный-энергетик.
 Иванов-Смоленский, Анатолий Георгиевич (1895—1982) — советский учёный-психиатр.
 Иванов-Сокольский, Михаил Михайлович (1899—1984) — советский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Иванов-Сухаревский, Александр Кузьмич (род. 1950) — советский актёр, режиссёр и российский политик, лидер «Народной национальной партии» (ННП).
 Иванов-Тринадцатый, Константин Петрович (1872—1933) — российский контр-адмирал, герой русско-японской войны.
 Иванов-Шиц, Илларион Александрович (1865—1937) — российский и советский архитектор, мастер стиля модерн.
 Ипполитов-Иванов, Михаил Михайлович (1859—1935) — русский композитор.
 Мясоедов-Иванов, Виктор Андреевич (1841—1911) — русский строитель, инженер-путеец, сенатор, член Государственного совета, товарищ министра путей сообщения.

В культуре 
 «Иванов» — пьеса А. П. Чехова, написанная в 1887 году и опубликованная в журнале «Северный вестник» в марте 1889 года.
 «Иванов» — фильм-спектакль МХАТа по одноимённой пьесе Чехова (1981).
 «Иванов» — фильм режиссёра Вадима Дубровицкого по одноимённой пьесе Чехова (Россия, 2010).
 «Иванов» — песня рок-группы «Аквариум» из альбома «Акустика» (1982).
 «Ивановы-Ивановы» — российский комедийный телесериал. Выходит на телеканале СТС с 2017 года.

Топоним

Россия 
 Иванов — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Иванов — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Иванов — хутор в городском округе Анапа Краснодарского края.
 Иванов — починок в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области.
 Иванов — река в Кавалеровском районе Приморского края.

Украина 
 Иванов — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Иванов — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Иванов — село в Иваничевском районе Волынской области.
 Иванов — село в Старосамборском районе Львовской области.

См. также

Примечания